

Filmografia

Attrice 
 Il mio sogno più grande (2007)
 Medium - serie TV, 1 episodio (2007)

Sceneggiatrice 
 Law & Order: SVU - serie TV (2001-2006; 2012) 
 Rizzoli & Isles - serie TV (2011-2016)

Riconoscimenti 
 Edgar Award
 2003 – Miglior sceneggiatura per Law & Order: SVU
 ALMA Award
 2015 – Premio onorario

Note

Collegamenti esterni